Stephen Ward (1912–1963) – brytyjski osteopata, związany z aferą Profumo
 Stephen Ward – musical na temat afery, wystawiony w Londynie w 2013 (tekst: Don Black i Christopher Hampton, muzyka: Andrew Lloyd Webber)
 Stephen Ward (ur. 1980) – brytyjski prezenter telewizyjny, przedsiębiorca i autor
 Stephen Ward (ur. 1985) – irlandzki piłkarz